Ян Золна (* 1978) — словацький футболіст, що грав на позиції воротаря.

Золна — колишній населений пункт; сучасна частина міста Зволен.
 Золна — річка, права притока Слатіни, протікає в округах Банська Бистриця і Зволен.